75. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  8–13 października 2002 w belgijskiej miejscowości Heusden-Zolder. Były to dziesiąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1930, 1935, 1950, 1957, 1959, 1963, 1969, 1975 i 1988). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Szwajcarka Nicole Brändli, która zdobyła dwa srebrne medale. 

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 10. miejsca przez Monikę Krawczyk w wyścigu ze startu wspólnego juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 794 osoby (194 kobiet i 600 mężczyzn) z 55 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Niemcy (40 osób) i Włochy (38).

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 25 osób (19 zawodników i 6 zawodniczek) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2002 w kolarstwie
2002 w Belgii
Kolarstwo w Belgii